

Geografia 
 Swinnerton Ledge – cresta montuosa in Antartide

Persone 
 Bernadette Swinnerton – ciclista britannica
 Cath Swinnerton – ciclista britannica
 James Swinnerton – fumettista e pittore statunitense
 Peter Swinnerton-Dyer – matematico britannico noto anche per la congettura di Birch e Swinnerton-Dyer